Thorn – miasto w Holandii prowincji Limburgia
 Thorn – miejscowość w Wielkie Brytanii w hrabstwie Bedfordshire
 Thorn – dawny powiat w Niemczech
 Thorn – dawna nazwa Torunia
 USS „Thorn” – nazwa amerykańskich okrętów wojskowych
 Þ – litera występująca m.in. w alfabecie islandzkim

Zobacz też 

 Torn